Solano de Abajo (Asturisch Solano Baxo) ist ein Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Gemeinschaft Asturien in Spanien.

Geographie 
Solano de Abajo ist ein Dorf/Weiler mit 6 Einwohnern (2011). 
Solano de Abajo ist 7,5 km von Pola de Laviana, dem Hauptort der Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Quellen 

 Postleitzahlen siehe 
 Koordinaten und Höhenangaben siehe Google Earth

Weblinks 
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien